Barbers ist der Name folgender Orte:
 Barbers (Georgia), im Colquitt County
 Barbers (Utah), im Salt Lake County
 Barbers Corners, im Will County, Illinois
 Barbers Lakeview, im Hillsborough County, Florida
 Barbers Quarter, im Saint Mary’s County, Maryland

Barbers ist der Familienname folgender Personen:
 Meinulf Barbers (* 1937), deutscher Pädagoge

Siehe auch:
 Barbers Creek
 Barbers Branch, Fließgewässer im Macon County, Tennessee
 Barbers Lake Slough, Fließgewässer im White County, Arkansas
 Barbers Run, Fließgewässer im Ware County, Georgia
 Barbers Lake, See im White County, Arkansas
 Barbers Pond, See im New Haven County, Connecticut
 Barbers Hill Oil Field, Ölfeld im Chambers County, Texas
 Barber